Подгорное () — село,
Подгорненский сельский совет,
Васильевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320985301. Население по переписи 2001 года составляло 925 человек.

Является административным центром Подгорненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Гладкое и
Зелёный Гай.

Географическое положение 
Село Подгорное находится на берегу реки Карачекрак,
выше по течению примыкает село Широкое,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположен город Васильевка.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Карачекрак переименовано в Подгорное.

Экономика 
 «Бекон-Сич», ООО.
 ОАО «Васильевский комбикормовый завод».

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.

Религия 
 Храм Казанской Иконы Божией Матери

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Михаил Кравец.

Примечания